Terminal Tower ist der Name folgender Hochhäuser:

 Terminal Tower (Cleveland), Vereinigte Staaten
 Terminal Tower (Linz), Österreich